Троянда — рід і культурна форма рослин родини трояндових
 Троянда — кругле вітражне вікно на фасаді готичного храму
 Троянда — різновид огранки дорогоцінних каменів
 Троянда — плоска крива, що нагадує символічне зображення квітки
 Троянда (геральдика) — гербова фігура.

Топонім 
 Троянда — село, Покровський район, Донецька область

Див. також 
 Троянда Тюдорів — традиційна геральдична емблема Англії та Гемпширу
 «Троянда Донбасу» — колишній нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд Донецької залізниці
 «Троянда Версалю» — манґа Ікеди Рійоко.
 «Турайдська Троянда» — стародавня латвійська легенда, поетичний переказ реальної події